AEO peut faire référence à :
  ;
 .
Answer Engine Optimization

Aeo peut faire référence à :
 Aeo, une chaîne de télévision interne à Aéroports de Paris, que cette société diffuse dans ses aérogares, en partenariat avec JCDecaux.